Reginald James Hamilton, dit Reg, (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario, au Canada – mort le ) est un entraîneur et un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1930-1931|| Marlboros de Toronto|| AHO|| 8|| 2|| 1|| 3|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1931-1932|| Marlboros de Toronto|| AHO|| 10|| 5|| 3|| 8|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 18
|-
| 1932-1933|| Marlboros de Toronto|| AHO|| 10|| 3|| 3|| 6|| 45|| 3|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 1933-1934|| St. Michael's Majors|| AHO|| 5|| 2|| 1|| 3|| 12|| 3|| 0|| 2|| 2|| 12
|-
| 1933-1934|| Toronto CCM|| TMHL|| 2|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || || 
|-
| 1933-1934|| St. Michael's Majors|| Coupe Memorial|| || || || || || 13|| 4|| 12|| 16|| 46
|-
| 1934-1935|| Stars de Syracuse|| LIH|| 40|| 4|| 4|| 8|| 38|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1935-1936|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1935-1936|| Stars de Syracuse|| LIH|| 40|| 4|| 19|| 23|| 86|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1936-1937|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 39|| 3|| 7|| 10|| 32|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1936-1937|| Stars de Syracuse|| IAHL|| 9|| 0|| 3|| 3|| 12|| || || || || 
|-
| 1937-1938|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 45|| 1|| 4|| 5|| 43|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1938-1939|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 48|| 0|| 7|| 7|| 54|| 10|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 1939-1940|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 23|| 2|| 2|| 4|| 23|| 10|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1940-1941|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 45|| 3|| 12|| 15|| 59|| 7|| 1|| 2|| 3|| 13
|-
| 1941-1942|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 22|| 0|| 4|| 4|| 27|| || || || || 
|-
| 1942-1943|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 48|| 4|| 17|| 21|| 68|| 6|| 1|| 1|| 2|| 9
|-
| 1943-1944|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 39|| 4|| 12|| 16|| 32|| 5|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 1944-1945|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 50|| 3|| 12|| 15|| 41|| 13|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 1945-1946|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 48|| 1|| 7|| 8|| 31|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1946-1947|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 10|| 0|| 3|| 3|| 2|| || || || || 
|-
| 1946-1947|| Pla-Mors de Kansas City|| USHL|| 26|| 0|| 10|| 10|| 30|| 10|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 1947-1948|| Pla-Mors de Kansas City|| USHL|| 14|| 0|| 2|| 2|| 6|| || || || || 
|-
| 1948-1949|| Pla-Mors de Kansas City|| USHL|| || || || || || || || || || 

| 424|| 21|| 87|| 108|| 412|| 64|| 3|| 8|| 11|| 46

| 1947-1948 || Pla-Mors de Kansas City || USHL|| 66 || 35 || 27 || 4 || 56,1 % || 
|-
| 1948-1949 || Pla-Mors de Kansas City || USHL|| 66 || 30 || 23 || 13 || 55,3 % || 
|-
| 1953-1954 || Marlboros de Toronto || AHO || 59 || 34 || 18 || 7 || 63,6 % ||

Références 

Naissance en avril 1914
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Stars de Syracuse
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Blackhawks de Chicago
Décès en juin 1991
Défenseur de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley
Décès à 77 ans